

Patronyme 

 Aleister Crowley (1875-1947), écrivain et occultiste britannique ;
 Carrie Crowley (1964-), actrice irlandaise ;
 Cheree Crowley (1988-) une catcheuse néo-zélandaise ;
 Dan Crowley (né en 1965), joueur de rugby du XV australien ;
 Dermot Crowley (1947), acteur irlandais ;
 Evin Crowley (née en 1945), actrice nord-irlandaise ;
 Francis Crowley (1911-1932), criminel américain ;
  ;
  ;
 Kathleen Crowley (1929-2017), actrice américaine ;
 Kieran Crowley (né en 1961), joueur de rugby du XV néo-zélandais ;
 Nathan Crowley (né en 1966), chef décorateur et directeur artistique britannique ;
 Pat Crowley (née en 1933), actrice américaine ;
 Sarah Crowley  (née en 1983), triathlète australienne.

Toponyme 

Crowley (Colorado) ;
Crowley (Louisiane) ;
Crowley (Texas) ;
le comté de Crowley, dans le Colorado, aux États-Unis.
le lac Crowley, en Californie.

Personnage de fiction 
 Victor Crowley, un personnage du film Butcher : La Légende de Victor Crowley (Hatchet) de Adam Green
Patronyme irlandais
Homonymie de localités aux États-Unis
 Crowley (Rampa en francais) est un personnage de la série Good Omens
Crowley est un personnage secondaire de la saga littéraire de fantasy et d'aventure jeunesse L'Apprenti d'Araluen (titre original : Ranger's apprentice) de John Flanagan
Crowley est un antagoniste majeur dans la série Supernatural.